

Жіноче ім'я 
 Емма — французька авторка коміксів.
 Емма Бабчук — український журналіст, публіцист. Заслужений журналіст України (1994).
 Емма Андієвська — українська письменниця, поетеса та художниця, що працює у стилі сюрреалізму та герметизму. Список малярських робіт Емми Андієвської.
 Емма Бантон — англійська поп-співачка, відома як учасниця популярного гурту Spice Girls.
 Емма Беджанян — вірменська співачка.
 Емма Вотсон — британська кіноакторка .
 Емма Ґолдман — відома анархістка першої половини 20 століття.
 Емма Лазарус — американська єврейська письменниця і поетеса.
 Емма Моффатт — австралійська тріатлоністка, олімпійська медалістка.
 Емма Норманська — дочка герцога Нормандії Річарда Безстрашного від його другої дружини Гуннори. Двічі була королевою Англії.
 Юліана Емма Луїза Марія Вільгельміна Орансько-Нассауська — королева Нідерландів з 1948 до 1980 року.
 Емма Пулі — британська велогонщиця, олімпійська медалістка.
 Емма Робертс — американська поп-співачка та акторка.
 Емма Сноусілл — австралійська тріатлоністка, олімпійська чемпіонка.
 Емма Суарес — іспанська актриса, лауреат премії «Гойя» 1997 року за найкращу жіночу роль в фільмі «Собака на сіні».
 Емма Тахмизян — болгарська піаністка вірменського походження.
 Емма Томпсон — британська театральна та кіноактриса, сценарист і продюсер.
 Емма Шапплін — французька співачка.
 Емма Юнг — психо-аналітик і автор, дружина Карла Юнга.
 Емма Юханссон — шведська велогонщиця, олімпійська медалістка.
 Цесарська Емма Володимирівна — російська актриса. Заслужена артистка Росії (1935).

Інше

Астрономія 
 283 Емма - астероїд головного поясу, відкритий 8 лютого 1889 року Огюстом Шарлуа у Ніцці.

Книги 
 Емма - четвертий великий роман Джейн Остін.

Міфологія 
 Емма (міфологія) - в японській міфології бог-володар та суддя померлих, котрий править підземним пеклом.

Мистецтво 
 Емма Гамільтон (Ромні) - умовна назва низки декоративних портретів Емми Лайон, відомішої як леді Гамільтон, створених англійським художником Джорджем Ромні у 1782—1785 роках.

Прізвище 
 Емма Олена Григорівна — український художник-гример. Член Національної спілки кінематографістів України.
 Девід Емма — канадський хокеїст, нападник.

Фільми та серіали 

 «Емма» — американська комедійна мелодрама Кларенса Брауна 1932 року.
 «Емма» — романтична комедія 1948 року за однойменним романом Джейн Остін.
 «Емма» — телесеріал 1960 року за однойменним романом Джейн Остін.
 «Емма» — телесеріал 1972 року за однойменним романом Джейн Остін.
 «Емма» — романтична комедія 1996 року за однойменним романом Джейн Остін (в головній ролі — Гвінет Пелтроу).
 «Емма» — романтична комедія 1996 року за однойменним романом Джейн Остін (в головній ролі — Кейт Бекінсейл).
 «Алекс та Емма» — романтична комедія 2003 року.
 «Емма» — телесеріал 2009 року за однойменним романом Джейн Остін.
 «Емма» — британський комедійно-драматичний фільм, знятий режисером Отем де Вайлд.